Live in Philadelphia

Live in Philadelphia - Dec. 1997 – album degli Atari Teenage Riot del 1998
Live in Philadelphia – video degli Yes del 1999
 Live in Philadelphia – album di Daryl Hall del 2004
Live in Philadelphia '70 – album dei The Doors del 2005